Роман Михайлович Старый — князь брянский и великий князь черниговский, XIII век.
 Роман Михайлович (князь брянский) — князь брянский и великий князь черниговский, XIV век.